Пе́кка Пе́ура (; ) — финский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2012—2013), серебро (2011—2012, 2015—2016).
 : золото (2013, 2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Кёрлингом начал заниматься в 2007 году, в возрасте 26 лет.

Примечания

Ссылки 
 Mielikuvitus kouluun | Helsingin yliopisto (статья о Пекка Пеура как школьном учителе математики)
  (в тематическом курсе лекций «Необходимые навыки в будущем» 12—14 декабря 2013)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу